Rathausturm ist der Name folgender Gebäude:
 Kieler Rathausturm in Kiel, kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Rathausturm Kornwestheim in Kornwestheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Krakauer Rathausturm in Krakau, kreisfreie Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Talburgtor in München, kreisfreie Stadt in Bayern, Deutschland
 Rathausturm (Znojmo) in Znaim, Okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Rathaussturm
 Blick vom Rathausturm nach Süden